Cedralense – abitanti di Cedral (Maranhão)
Cedralense – abitanti di Cedral (San Paolo)